NRGI steht für:
 Natural Resource Governance Institute, internationale Organisation für nachhaltige Nutzung von Bodenschätzen

NRGi steht für:
 NRGi, dänischer Energieversorger

Siehe auch:
 NRGi Arena, siehe Ceres Park in Aarhus, Dänemark

Abkürzung